Horst Naumann ist der Name folgender Personen:

* Horst Naumann (Grafiker) (1908–1990), deutscher Maler und Grafiker
 Horst Naumann (* 1925), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Horst Naumann (Linguist) (1925–2015), deutscher Linguist, Sprachhistoriker und Namenforscher
 Horst Naumann (Historiker, 1928) (* 1928), deutscher Historiker